LAQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Labraq, El Beida, Libia